Golden Gala (официальное название Golden Gala — Pietro Mennea) — ежегодные легкоатлетические соревнования, которые проходят в Риме, Италия. Проводятся с 1980 года на Олимпийском стадионе. Идейным вдохновителем и первым организатором соревнований является бывший президент IAAF Примо Небиоло. После смерти в 2013 году итальянского спринтера Пьетро Меннеа, организаторы добавили его имя в название соревнований. Являются одним из этапов Бриллиантовой лиги IAAF.

Мировые рекорды 
За время проведения соревнований здесь были установлены следующие мировые рекорды:

Рекорды соревнований

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Результаты соревнований 2014 года
 Результаты соревнований 2013 года

Международные спортивные соревнования в Риме
Бриллиантовая лига IAAF
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1980 года